um disco de vinil de longa duração (sensivelmente 45 minutos)
 código ISO 3166-2:ZA da província do Limpopo, África do Sul
 em matemática, um espaço Lp, um espaço de funções.
 em matemática, um espaço lp, um espaço de seqüências;
língua portuguesa.
Les Paul. - Guitarra fabricada pela Gibson
Linkin Park, uma banda de rock dos Estados Unidos.
LP (cantora), nome artístico da artista norte-americana Laura Pergolizzi.
Partido Libertário (Estados Unidos), cuja sigla em inglês é LP (Libertarian Party).

Desambiguações de siglas